Riccardo Filangieri (1195 - 1278) est un noble italien, seigneur de Pozzuoli et bailli du royaume de Jérusalem.

Ascendance 
Il est le fils de Guidone Filangieri, seigneur de Pozzuoli, et de Maria Capecelatro.

Biographie 
En 1224, il est nommé maréchal de l’empereur Frédéric II de Souabe.

En 1228, il participe à la VIe croisade à la tête de 500 chevaliers.

En 1242, incapable d'empêcher la chute de Tyr, il tombe en disgrace et perd le titre de maréchal.

Il est ensuite emprisonné par l'Empereur en 1243, puis libéré en 1244 par Raymond VII de Toulouse.

Cette libération par un ennemi de l'Empereur lui vaut d'être considéré comme un Guelfe et donc un adversaire de l’empereur. 

Il meurt en 1278.

Descendance 
Riccardo Filangieri épouse Caramanna Caramanno, qui lui donna six fils, 

 Guglielmo,
 Roberto,
 Migliore,
 Giordano,
 Lottiero
 Alduino, seigneur de Candida et vice-roi de Bari.

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1195
Décès en 1278
Noble du Moyen Âge
Croisé du XIIIe siècle
Maréchal du Saint-Empire romain germanique